Petrinum může být:

 Petrinum – církevní domov mládeže v Brně
 Biskupské gymnázium Petrinum – gymnázium v rakouském Linci
 Gymnázium Petrinum Brilon – gymnázium v německém Brilonu
 Gymnázium Petrinum Dorsten – gymnázium v německém Dorstenu
 Gymnázium Petrinum Recklinghausen – gymnázium v německém Recklinghausenu
 Petrinum, novějším názvem Juridicum – areál v Lipsku, dříve sloužící tamní právnické fakultě